

Населені пункти та їхні частини
 Рики — місто в Рицькому повіті Люблінського воєводства
 Рики — гміна в Рицькому повіті Люблінського воєводства
 Рикі — село в гміні Стара Блотниця Білобжезького повіту Мазовецького воєводства
 Рикі — осада в гміні Новий Двур-Ґданський Новодворського повіту Поморського воєводства

Примітки